Hurrikan Agatha oder Tropischer Sturm Agatha ist der Name folgender Wetterereignisse im Ostpazifik:

 Tropischer Sturm Agatha (1967)
 Hurrikan Agatha (1971)
 Hurrikan Agatha (1975)
 Hurrikan Agatha (1980)
 Hurrikan Agatha (1986)
 Tropischer Sturm Agatha (1992) 
 Tropischer Sturm Agatha (1998) 
 Tropischer Sturm Agatha (2004) 
 Tropischer Sturm Agatha (2010)